Am Moosfeld (München), een buurt in München
Moosfeld (metrostation), een station van de metro van München